A Copa Nippon Ham foi uma competição de futebol disputada no ano de 1996 em uma única partida amistosa entre o campeão brasileiro, Botafogo, e o campeão da Copa do Imperador, Cerezo Osaka, disputada na cidade de Osaka, no Japão.

A partida

Cerezo Osaka: Gilmar, Minamoto (Kizawa), Kawamae, Murata e Kanda; Kajino, Morishima (Koga), Nishizawa e Yokoyama (Misaki); Yonekura e Narcízio. Técnico: ?

Botafogo: Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Grotto e Jefferson; Souza, Otacílio, Marcelo Alves (França) e Bentinho; Sorato (Zé Carlos) e Túlio. Técnico: Ricardo Barreto

Ver também
 Copa Sanwa Bank
 Copa Suruga Bank

Ligações externas
RSSSF Brasil - Botafogo. Troféus em partida única
Conquistas do Botafogo em 1996

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos do Japão entre clubes de futebol